Сибинский диалект — язык народа сибо, распространён в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где существует Чапчал-Сибоский автономный уезд. Принадлежит к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. Число носителей составляло 30 тысяч человек в 2000 году.

Китайскими учёными сибинский признается самостоятельным языком, тогда как российские исследователи считают его диалектом маньчжурского языка.

Сибинский диалект, очевидно, не является прямым потомком маньчжурского языка, однако очень близок к нему и, вероятно, может считаться его диалектом. Первые сведения о сибинском языке появились во второй половине XIX века, позже, в начале XX века, студентом Петербургского университета Ф. В. Муромским были записаны образцы речи, впоследствии изданные в Польше. Существует словарь разговорного сибинского диалекта, записанные у носителей языка образцы речи и другие работы. Сибинский диалект является наиболее изученным диалектом маньчжурского в научной литературе.

В настоящее время в уезде ведутся телепередачи на сибинском языке несколько раз в месяц; два раза в неделю выходит газета «Чапчал серкин» («Чапчальские новости») — единственная в мире газета на сибинском, и вообще, на маньчжурском языке.

Письменность 
Для записи сибинского диалекта используется маньчжурское письмо.

В 1957 году для сибинского наречия китайскими лингвистами был разработан алфавит на основе кириллицы, который, однако, не использовался на практике: А а, Б б, В в, Г г, Ғ ғ, Д д, Е е, Ё ё, Ж ж, Җ җ, З з, И и, Й й, К к, Қ қ, Л л, М м, Н н, Ң ң, О о, Ө ө, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ү ү, Ф ф, Х х, Ҳ ҳ, Ц ц, Ч ч, Ш ш, ы, Я я, ь.

Примечания

Литература 
 .
 .
 .
 Li Shulan, Zhong Qian, Wang Qinfeng, (1984) Xībóyǔ kǒuyǔ yánjiū, Beijing: Minzu Chubanshe.
 Norman, Jerry. 1974. «Structure of Sibe Morphology», Central Asian Journal.
 K. Yamamoto. Mashūgo kōgo kiso shū. A Classified Dictionary of Spoken Manchu. Tokyo, 1969.

Ссылки 

Тунгусо-маньчжурские языки
Языки Китая